Бенга́льский ро́зовый (3′,4′,5′,6′-тетрахлор-2,4,5,7-тетраиодфлуоресцеин) — органическое соединение, ксантеновый краситель с химической формулой C20H4Cl4I4O5. Используется в микроскопии для окраски препаратов и в аналитической химии как адсорбционный индикатор. Также модифицированная разновидность этого красителя, с радиоактивным изотопом иода 131I применяется в медицине под названием «бенгальская розовая радиоактивная».

Синонимы: бенгальский розовый Б, бенгальская роза, Bengalrosa B, Rose Bengale, Rose Bengal 2B, C. I. 45440.

История 
Впервые для изучения функций печени бенгальский розовый начали применять в 1923 году, однако исследования были остановлены из-за высокой токсичности красителя. Способ подразумевал периодический забор крови и определение в ней концентрации красителя.

В дальнейшем для этой цели предложили использовать модифицированный радиоактивный краситель, что позволило значительно снизить требуемое количество вещества. Способ оказался удачным и с 1955 года метод был широко внедрён в клинические исследования.

Свойства 
Имеет вид красно-коричневых кристаллов. Молярная масса 1017,64 г/моль. Растворяется в воде с образованием окраски от вишнево-красной до синевато-красной, но в отличие от флуоресцеина, водные растворы не флуоресцируют.

Получение 
Получают иодированием тетрахлорфлуоресцеина в щелочном водном растворе с последующем осаживанием красителя соляной кислотой.

Применение 

Применяется для окраски гематоксилиновых препаратов при проведении бактериологических и гистологических исследований.

Находит применение для определения иодидов в аналитической химии.

Бенгальский розовый радиоактивный 
Калиевая соль бенгальского розового, приготовленного из радиоактивного изотопа иода 131I используется в медицине для диагностики печени. Химические свойства этого красителя совпадают с немодифицированным, но он позволяет использовать внешнее наблюдение за γ-излучением.

После введения инъекции красителя он связывается с белком плазмы — альбумином и с током крови движется к печени, где начинается процесс выведения красителя в кишечник с током жёлчи. У здорового человека выведения красителя через почки не происходит, но в случае некоторых патологий может наблюдаться и выведение с мочой.

Примечания

Литература 
 
 
 

Фенолы
Трифенилметановые красители
Ксантеновые красители
Красители для микроскопии